Jochen steht für:

 eine Kurzform des männlichen Vornamens Joachim, siehe Joachim (Vorname)

Jochen ist der Familienname folgender Personen:

 Luca Jochen (* 1999), deutscher Kinderdarsteller

Siehe auch:

 Jochem (Begriffsklärung)